G1 steht für:

 G1 (Sturmgewehr), die amtliche Bezeichnung des Sturmgewehrs FN FAL bei der Bundeswehr
 G1 (Computer), die Göttinger Rechenmaschine von 1952
 G1 (Gaswolke), gaswolkenartiges Objekt nahe dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße Sagittarius A*
 eine Katalogbezeichnung des Kugelsternhaufens Mayall II in der Andromeda-Galaxie
 T-Mobile G1, ein Android-Smartphone, siehe HTC Dream
 Canon PowerShot G1, eine digitale Kompakt-Kamera, siehe Canon Powershot G-Reihe
 das Systemkameragehäuse Panasonic Lumix DMC-G1
 die chinesische Autobahn Peking-Harbin
 ein gebräuchliches Schrauben- und Rohrgewinde, siehe Whitworth-Gewinde #Gängige Whitworth-Rohrgewinde
 VAG-Baureihe G1, ein Triebwagen der U-Bahn Nürnberg, siehe U-Bahn Nürnberg #Typ G1
 G1 (Nachrichtenportal), eine brasilianische Internet-Zeitung des Medienunternehmens Grupo Globo
 eine Fahrzeugbegrenzungslinie der Eisenbahn

G 1 steht für:

 Abteilung G 1 in einem militärischen Stab, zuständig für Personal, Innere Führung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Oldenburgische G 1, Lokomotiv-Baureihe
 Preußische G 1, Lokomotiv-Baureihe

G1 steht für:

 eine Phase des Zellzyklus

G1